Дулебе — населённый пункт в общине Тутин в Рашском округе. По переписи 2002 года проживало 56 человек.

Демография 

Средний возраст населения — 28,3 года (мужчины — 32,3, женщины — 25,1).

Этнический состав: боснийцы — 42 человека (75 %), сербы — 14 человек (25 %).

Примечания 

Населённые пункты Сербии